HMS Empress () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Empress — 91-гарматний лінійний корабель 2-го рангу, збудований під назвою «HMS Revenge». У 1891 році перейменований на «HMS Empress», коли він був переобладнаний на навчальний корабель. Проданий у 1923 році. 
 HMS Empress (1906) — тендер. У 1907 році перейменований на «HMS Heron». Проданий у 1923 році.
 HMS Empress (1914) — гідроавіаносець, збудований у 1907 році як торгове судно. З 1914 по 1919 рік використовувався ВМС Великої Британії.
 HMS Empress (D42) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Carnegie (CVE-38)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Empress».

Кораблі ВМС Великої Британії